USS McLanahan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS McLanahan (DD-264) 
 USS McLanahan (DD-615)

McLanahan